Alfaro (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja
 Alfaro (comarca), een comarca in de Spaanse provincie La Rioja
 Alfaro (geslacht), een geslacht van straalvinnigen uit de familie van de levendbarende tandkarpers (Poeciliidae)